cios – w architekturze, kamienny blok w kształcie prostopadłościanu
 cios – w geologii, zbiór seryjnych spękań i szczelin w skałach
 cios – uderzenie
 ciosy – silnie rozwinięte siekacze szczęki górnej trąbowców
 Cios – amerykański dramat obyczajowy z 2000 roku